Motjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Motjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (3 ha)
Motjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Motjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Motjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Motjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (14 ha)
Motjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Motjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Motjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1 ha)
Motjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Motjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Motjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Motjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Motjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Södra Motjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (6,88 ha)
Motjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Motjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (5,43 ha)
Motjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (11,1 ha)
Motjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,65 ha)
Motjärnarna, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Motjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Motjärnarna (Ljustorps socken, Medelpad, 696022-156050), sjö i Timrå kommun, 
Motjärnarna (Ljustorps socken, Medelpad, 696050-156053), sjö i Timrå kommun, 
Lill-Motjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Motjärnarna (Björna socken, Ångermanland, 709765-162157), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Motjärnarna (Björna socken, Ångermanland, 709785-162152), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Motjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,55 ha)
Sör-Motjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,2 ha)
Ytter-Motjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Motjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn